Bălan peut faire référence à :

Toponymes 

 Bălan, ville roumaine du județ de Harghita
 Bălan, commune roumaine du judeţ de Sălaj

Personnes 

 Andreea Bălan (née en 1984), chanteuse roumaine ;
 Bogdan Bălan (né en 1980), joueur de rugby à XV roumain ;
 Dan Bălan (né en 1979), chanteur, auteur-compositeur et producteur moldave ;
 Daniel Bălan (né en 1979), footballeur roumain ;
 George Bălan (1929-2022), philosophe, musicologue et aphoriste roumain ;
 Lucian Bălan (né en 1959), footballeur roumain ;
 Petru Bălan (né en 1976), joueur de rugby à XV roumain ;

Voir aussi 
 

Patronyme roumain